

Onomastica 
 Brunetta – diminutivo femminile del nome proprio di persona italiano Bruno

Persone 
 Brunetta – pseudonimo di Mara Brunetta Pacini – cantante italiana
 Ernesto Brunetta – storico e scrittore italiano
 Eugenio Brunetta d'Usseaux – dirigente sportivo italiano
 Gian Piero Brunetta – storico e critico cinematografico italiano
 Juan Brunetta – calciatore argentino
 Mario Brunetta – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Renato Brunetta – politico, economista e accademico italiano
 Sergio Brunetta – calciatore italiano

Altri progetti

Pagine correlate 
 Brunetto
 Bruni
 Brunetti
 Bruno
 Bruna